Jean Laborde (1805-1878), aventurier, industriel et diplomate français ;
 Jean Laborde (1918-2007), journaliste et romancier français ;
 Jean Laborde (1922-2022), homme politique français ;
 Jean Laborde, le pseudo de Boris Cyrulnik (1937-), neuro-psychiatre français, durant l'Occupation.